TV Buzău este un post generalist și regional, care a fost lansat în anul 2006, pe frecvențele postului Mega TV. Postul rulează 24 de ore, iar conținutul său e de știri, muzică și dezbateri. Din 24 iunie 2014 a apărut noua producție - Mix Music Collection. Tot în aceeași dată dar din 18 martie a fost schimbat și imaginea postului. 

În 2 iunie 2016 TV Buzău era sancționat de CNA din cauza edițiilor emisiunii „Cu cărțile pe față” din 11-12 mai 2016.

Emisiuni difuzate în prezent 

 Jurnalul TV Buzău, cu Maria Milea
 Subiectul zilei, cu Mariela Baciu
 60 de minute, cu Laurențiu Grozea
 Subiectul zilei Special
 Retrospectiva săptămânii
 Lumea Darei, de poveste 
 Sport Maxim, cu Ionuț Paraschiv
 Mix Music Collection

Emisiuni difuzate în trecut 

 Cu cărțile pe față, cu Ilona Adelaida Duță (2013-2016), Auraș Tereacă (2016)
 D'ale buzoienilor, cu Auraș Tereacă (2016-2017)
 Ora de economie, cu Marilena Dinu (2014-2016), Simona Potârniche (2016)
 Fresh Time, cu Dora Ungureanu (2013-2014), Mina Sandu (2014-2016)
 Secretele Succesului, cu Mirela Ursache (2020-2021)
 A patra putere, cu Florian Angelo (2011-2013), Cristian Grozea (2013-2014), Mihai Bunăziua (2014-2016), Călin Bostan (2016)
 I love Weekend, cu Simona Bănică (2015-2016)
 Aroma de duminică, cu Simona Potirniche (2012)
 Știrile de Buzău (2006-2016)
 Să vină televiziunea, cu Mihai Bunăziua (2007-2009), Simona Elena Potârniche (2009-2012)

Vedetele postului 

 Maria Milea (în trecut Stroe)
 Mariela Baciu
 Laurențiu Grozea
 Denisa Irimia
 Andrei Pițigoi
 Mihai Vasilescu
 Florian Angelo
 Marilena Dinu
 Ilona Adelaida Duță
 Mihai Bunăziua
 Călin Bostan
 Cristian Grozea
 Ionuț Paraschiv
 Auraș Tereacă
 Simona Potîrniche
 Dora Ungureanu
 Mina Sandu